Rückertshausen ist ein Ortsname:

 Rückertshausen (Braunsbach), Ruggartshusen (1037), Weiler im Ortsteil Arnsdorf der Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rückertshausen (Wüstung), Ruggarteshusen (1037), Ortswüstung im Stadtteil Möglingen von Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rückershausen
 Rückers